Luna nouă se poate referi la:

Lună nouă - o fază a Lunii
Luna nouă (roman) - un roman
 Luna nouă (film) - un film